PAS, en dret administratiu espanyol és el Personal d'Administració i Serveis.
 Passus o passa, unitat de mesura romana similar a la iarda.
 Pas de zebra, pas de vianants en carreteres i carrers.
 Pas pla, ball valencià.
 Tinció de PAS, tipus de tinció histològica.
 Motor pas a pas, tipus de motor elèctric.
 pas (cavall), tipus de moviment dels cavalls (anar al pas)
 Geografia:
 Pas d'Halfaya, coll muntanyós a la frontera entre Egipte i Líbia.
 Pas del Brenner, coll a la regió del Tirol
 Pas de Khyber, pas muntanyós en la frontera entre Afganistan i Pakistan.
 Pas de Cahuenga, coll muntanyós de Califòrnia.
 Pas de la Casa, nucli de la parròquia andorrana d'Encamp.
 Riu Pas, riu cantàbric.
 Vega de Pas, municipi de Cantàbria.
 Pas de Calais, municipi francès.
 Pas de Calais, departament francès.
 Pas del Llop, diversos indrets:
 Pas del Llop (Abella de la Conca)
 Pas del Llop (Castissent)
 Pas del Llop (Montsec)
 Pas del Llop (Arles)